Hérisson (franz.: Igel) steht für:

Hérisson (Fluss), Fluss in der Franche-Comté
Hérisson (Allier), Gemeinde im Département Allier
Hérisson (Deux-Sèvres), ehemalige Gemeinde im Département Deux-Sèvres, heute Ortsteil von Pougne-Hérisson

Hérisson ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Charles Hérisson (1831–1893), französischer Jurist und Politiker